El río IJssel (Pronunciación: [ɛi̯səl]), a veces llamado Gelderse IJssel ("IJssel de Güeldres") para evitar confusiones con su homónimo Hollandse IJssel en el oeste de los Países Bajos, es una rama del río Rin, que discurre por las provincias neerlandesas de Güeldres y Overijssel. El río IJssel nace cerca de Westervoort, al este de la ciudad de Arnhem, y desemboca en aguas del Ĳsselmeer (lago del IJssel), que hasta la terminación en 1932 del dique Afsluitdijk era parte del entonces conocido como Zuiderzee, una entrada del mar del Norte. 

El río IJssel es una de las tres ramas principales distributarias en el que el Rin se divide poco después de cruzar la frontera entre Alemania y Países Bajos, los otros dos ríos son el Nederrijn y el Waal.

Galería 

Distributarios del río Rin de los Países Bajos
Ríos de la provincia de Güeldres
Ríos de la provincia de Overijssel